C65 steht für:
 Commodore 65, nie zur Serienreife gebrachter Nachfolger des Commodore 64
 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens, Klassifikation nach ICD-10, siehe Nierenkrebs#Klassifikation
 Caldwell 65, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C6/5 steht für:
 C6/5 Briefumschlagformat

C65